Гранха Гутијерез има више значења:

 Гранха Гутијерез (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Гутијерез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику